Степовое — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Степовое — село в Гайсинском районе.
 Степовое — посёлок в Оратовском районе.

Днепропетровская область 
 Степовое — село в Днепровском районе, Степнянский сельский совет.
 Степовое — село в Днепровском районе, Степовой сельский совет.
 Степовое — село в Криворожском районе.
 Степовое — село в Никопольском районе.
 Степовое — село в Покровском районе.
 Степовое — село в Пятихатском районе.
 Степовое — посёлок в Синельниковском районе.
 Степовое — село в Софиевском районе.
 Степовое — посёлок в Широковском районе.

Житомирская область 
 Степовое — село в Новоград-Волынском районе.

Запорожская область 
 Степовое — село в Акимовском районе.
 Степовое — село в Васильевском районе.
 Степовое — село в Гуляйпольском районе.
 Степовое — село в Черниговском районе.
 Степовое — село в Каменско-Днепровском районе.
 Степовое — село в Токмакском районе.

Киевская область 
 Степовое — село в Тетиевском районе.
 Степовое — посёлок в Фастовском районе.
 Степовое — посёлок в Яготинском районе, ликвидирован в 1992 году

Кировоградская область 
 Степовое (до 2016 г. — Большевик) — село в Долинском районе.
 Степовое — село в Кропивницком районе.
 Степовое — село в Новоукраинском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Ленинка) — село в Устиновском районе.

Луганская область 
 Степовое — посёлок в Антрацитовский городской совет
 Степовое — посёлок в Антрацитовском районе.
 Степовое — село в Беловодском районе.
 Степовое — село в Славяносербском районе.
 Степовое — посёлок в Станично-Луганском районе.
 Степовое — посёлок в Старобельском районе.

Николаевская область 
 Степовое (до 2016 г. — Щорса) — село в Братском районе.
 Степовое — село в Вознесенском районе.
 Степовое — село в Николаевском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Кировка) — село в Новоодесском районе.
 Степовое — село в Первомайском районе.
 Степовое — село в Витовском районе.
 Степовое — село в Новобугском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Радгоспное) — село в Снигирёвском районе.

Одесская область 
 Степовое — посёлок в Лиманском районе.
 Степовое — посёлок в Раздельнинском районе.

Полтавская область 
 Степовое — село в Гадячском районе.
 Степовое — посёлок в Глобинском районе.
 Степовое — село в Кобелякском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Пролетарий) — село в Лохвицком районе.
 Степовое — село в Чутовском районе.

Сумская область 
 Степовое (до 2016 г. — Жовтнёвое) — село в Лебединском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Ленинское) — село в Сумском районе.

Тернопольская область 
 Степовое — село в Подгаецком районе.

Харьковская область 
 Степовое — село в Барвенковском районе.
 Степовое — село в Близнюковском районе.
 Степовое — село в Коломакском районе, ликвидировано
 Степовое — посёлок в Красноградском районе.
 Степовое — посёлок в Краснокутском районе, Константиновский поселковый совет.
 Степовое (до 2016 г. — Пионерское) — посёлок в Краснокутском районе, Пархомовский сельский совет.
 Степовое либо Степное (до 2016 г. — Радянское) — село в Лозовском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Советское) — село в Первомайском районе.
 Степовое либо Степное (до 2016 г. — Петровское) — село в Чугуевском районе.

Херсонская область 
 Степовое — село в Великоалександровском районе.

Черкасская область 
 Степовое (до 2016 г. — Петровского) — село в Золотоношском районе.
 Степовое (до 2016 г. — Ленинское) — село в Чернобаевском районе.

Черниговская область 
 Степовое — село в Носовском районе.
 Степовое — село в Талалаевском районе.

См. также 
 Степное